Le psaume 41 peut désigner :
 le psaume 41 (40) : psaume 41 selon la numérotation hébraïque, psaume 40 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 42 (41) : psaume 42 selon la numérotation hébraïque, psaume 41 selon la numérotation grecque.